

События 

 Основание Абсалоном Копенгагена.
 После убийства Карла Сверкерсона королём Швеции провозгласил себя Кнут I Эриксон. Однако Бурислев и Коль Сверкерсоны тоже провозгласили себя королями.
 Король Арагона Альфонсо Целомудренный наследует графство Прованс.
 1167—1168 — Герцог Швабии Фридрих Барбаросса (вторично).
 апрель—декабрь — Образование Ломбардской лиги городов: Милана, Пармы, Феррары, Лоди, Падуи, Венеции, Вероны, Пьяченцы, Болоньи, Кремоны, Тревизо, Мантуи, Виченцы, Бергамо и Брешиа. Лига признаёт папу Александра III.
 Войска, верные римскому сенату, были разгромлены войском императора при Тускулуме.
 1167—1168 — Захват Фридрихом Рима. Антипапа Пасхалий III садится на папский трон.
 Июль — Андроник Кондостефан разгромил венгров в большом сражении под Землином. К Византии отошли спорные территории в Хорватии и Далмации. Усмирён сербский жупан Стефан Неманя.
 18 марта — Битва при Аль-Бабейне в Египте между войсками, посланными из Дамаска Нур ад-Дином, и армией короля Иерусалима Амори I.
 Возвращаясь из путешествия в Новгород, умер Великий князь Киевский Ростислав Мстиславич.
 Новым великим князем Киевским стал Мстислав II Изяславич. Старшим в роде был Владимир Мстиславич, однако он не имел ни силы, ни популярности, чтобы удержать престол, поэтому уступил племяннику.
 Половецкий хан Боняк разбит русскими войсками.
Первое упоминание Старой Руссы.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1167 году
 24 декабря — король Англии (1199—1216) Иоанн Безземельный.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1167 году
 Матильда (королева Англии)
 Ибн-Эзра, Авраам
 Захарий (новгородский посадник)
 17 марта — Ростислав I Мстиславич, великий князь киевский.
 14 августа — Райнальд фон Дассель, архиепископ Кёльнский и архиканцлер Италии.

См. также